

France 
 Église Saint-Eutrope d'Agudelle, Charente-Maritime
 Église Saint-Eutrope d'Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne
 Église Saint-Eutrope d'Arrènes, Creuse
 Église Saint-Eutrope de Bellefond, Gironde
 Église Saint-Eutrope de Biron, Charente-Maritime
 Église Saint-Eutrope de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
 Église Saint-Eutrope de Lagerville, Seine-et-Marne
 Église Saint-Eutrope de Meyrals, Dordogne
 Église Saint-Eutrope de Montpollin, Maine-et-Loire
 Église Saint-Eutrope de Sainte-Colombe, Charente-Maritime
 Basilique Saint-Eutrope de Saintes, Charente-Maritime
 Église Saint-Eutrope des Salles-Lavauguyon, Haute-Vienne

Voir aussi 
 

Saint-Eutrope